— японский сэйю. Работает в агентстве Pro-Fit. Он был дважды награжден Seiyu Awards: в 2014 году как лучший начинающий актёр, а 7 мая 2020 года — за лучшую мужскую роль второго плана.

Роли

Аниме-сериалы 
2012
 Muv-Luv — Николай Рогошкин
 Suki-tte Ii na yo — Таку
 Tari Tari — почтальон, Гамба Уайт
2013
 Golden Time — Мицуо Янагисава
 Inazuma Eleven GO Galaxy — Хаято Мататаги, Касим Бадр
 Nagi no Asukara — Цумугу Кихара
 RDG Red Data Girl — Манацу Сода
 Suisei no Gargantia — Ледо
 Super Seisyun Brothers — Мао Сайто
 Tokyo Ravens — Харутора Цутимикадо
2014
 Ace of Diamond — Ян Шунь Чэнь
 Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky — Логикс «Логи» Фискарио
 Bonjour Koiaji Patisserie — Рё Кодуки
 Haikyuu!! — Тобио Кагэяма
 Hero Bank — Сэкито Сакурада
 Kuroko no Basuke 2 — Кэнсукэ Фукуи
 Madan no Ou to Vanadis — Тигрвурмуд «Тигр» Ворн
 Marvel Disk Wars: The Avengers — Сэм Уилсон / Сокол
 Nobunaga the Fool — Карл Великий
 Romantica Clock — Аой Кадзия
 Sora no Method — Сота Мидзусака
 Sin Strange+ — Канно
 Terra Formars — Маркос Гарсиа
 Toaru Hikuushi e no Koiuta — Игнасио Аксис
 Zankyou no Terror — Найн / Арата Коконоэ
2015
 Ansatsu Kyoushitsu — Рэн Сакакибара
 Concrete Revolutio: Choujin Gensou — Дзиро Хитоёси
 Gangsta. — Коди Балфор
 Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri — Такэо Курата
 Haikyuu!! 2 — Тобио Кагэяма
 Heavy Object — Хейвиа Уинчел
 High School DxD BorN — Артур Пендрагон
 Kyoukai no Rinne — Риннэ Рокудо
 Noragami Aragoto — Кото Фудзисаки
 One-Punch Man — Генос
 Owari no Seraph — Сихо Кимидзуки
 Seiken Tsukai no World Break — Мороха Хаимура
 Transformers: Convoy no Nazo — Шоквейв
 World Trigger — Кохэй Идзуми
 Yu-Gi-Oh! Arc-V — Синдзи Вебер
2016
 Battery — Кэйта Хигасидани
 Boku no Hero Academia — Тэнъя Иида
 Bungou Stray Dogs — Рокудзо Тагути
 Concrete Revolutio: Choujin Gensou The Last Song — Дзиро Хитоёси
 Days — Тэцуя Нитобэ
 Hatsukoi Monster — Ацуси Тага
 Haikyuu!! Karasuno Koukou VS Shiratorizawa Gakuen Koukou — Тобио Кагэяма
 Kuromukuro — Рёто Акаги
 Macross Delta — Ройд Брем
 Sousei no Onmyouji — Симон Икаруга
 Occultic;Nine — Сарай Хасигами
 Pokémon: Sun & Moon — Каки
 Prince of Stride: Alternative — Сики Додзоно
 Servamp — Сюхэй Цуюки
 Terra Formars: Revenge — Маркос Гарсиа
2017
 Hand Shakers — Хаятэ
 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2 — Вальтер Алексей Барнес
 Nana Maru San Batsu — Тисато Микурия
 Sakurada Reset — Кэй Асаи
 Tsuredure Children — Такуро Сугавара
2018
 Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai — Сакута Адзусагава
 Tsurune — Кайто Оноги
 «Токийский гуль:re» — Куки Уриэ
2019
 Dumbbell Nan Kilo Moteru? — Нарудзо Матио
2021
 «Дракон в поисках дома» — Диария
 «Мемуары Ванитаса» — Ной Архивист

Анимационные фильмы 
 Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. (2013) — клиент
 To Aru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki (2013) — мужчина
 Mouretsu Pirates: Abyss of Hyperspace — Akuu no Shinen (2014)
 Inazuma Eleven: Choujigen Dream Match (2014) — Хаято Мататаги
 Persona 3 Dai Ni Shou (2014) — студент
 Saint Seiya: Legend of Sanctuary (2014) — Пегас Сэйя
 Haikyuu!! Owari to Hajimari (2015) — Тобио Кагэяма
 «Твоё имя» (2016) — Синта Такаги
 Gyakusatsu Kikan (2017) — Риланд
 Kuroshitsuji: Book of the Atlantic (2017) — Райан Стокер
 Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl (2019) — Сакута Адзусагава

OVA 
 Code Geass: Boukoku no Akito (2012) — Ян Мейнс
 Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka (2014) — Ледо
 Fantasista Stella (2014) — Рюдзи Морикава
 Yamada-kun to 7-nin no Majo (2014) — Рэн Асано
 One-Punch Man (2015) — Генос
 One-Punch Man: Road to Hero (2015) — Генос

ONA 
 Koro-sensei Q! (2016) — Рэн Сакакибара
 Armed Blue: Gunvolt (2017) — Ганволт
 Ninja Slayer From Animation (2015) — гренадер (17 серия)

Видеоигры 
 Side Kicks! — Тика
 E.X. Troopers — Айн
 Haitaka no Psychedelica — Элрик
 Star Ocean: Integrity and Faithlessness — Фидель Камюз
 Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue — Гула
 Azure Striker Gunvolt 2 — Ганволт
 Shinobi, Koi Utsutsu -Setsugekka Koi Emaki- — Хандзо Хаттори
 Kurocho no Psychedelica — Хикагэ
 Touken Ranbu — Касэн Канэсада
 Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky — Логикс «Логи» Фискарио
 Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey — Логикс «Логи» Фискарио
 God Wars ~Toki o Koete~ — Момотаро
 The Legend of Heroes: Akatsuki no Kiseki — Нахт Вайсс
 Devil May Cry 4 Special Edition — Неро
 Granblue Fantasy — Ноа
 BELIEVER! — Рэн Тасигавара
 Prince of Stride — Сики Додзоно, Рэндзи Амэномори
 Oumagatoki ~Kakuriyo no Enishi~ — Сота Исидзуэ
 Yuukyuu no Tierblade -Lost Chronicle- — Сад
 POSSESSION MAGENTA — Тайга Аоба
 Langrisser Re:Incarnation Tensei — Вернер Дайм
 Fire Emblem: Three Houses — Димитрий Александр Бладуд
  — Торнс
 Bungo and Alchemist — Ацуси Накадзима
Nekopara: Catboys paradise-Лорье

Drama CD 
 TheAtrium Gyozo no Niwa: Vol.6 — Тисато Коноэ
 RUNLIMIT Case 1 — Рэн Катагири

Примечания

Ссылки